Тлеубай Муканович Альжанов (род. 1936) — казахский советский рабочий, депутат Верховного Совета СССР. Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родилась в 1936 году. Казах. Член КПСС с 1956 года. Образование высшее — окончил Казахский горно-металлургический институт.

В 1959—1973 годах сменный мастер, начальник отделения, начальник цеха, заместитель главного инженера, директор Иртышского химико-металлургического завода Восточно-Казахстанской области. С 1973 года директор Чимкентского фосфорного завода им. 50-летия Октябрьской революции.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9 созыва (1974—1979) от Чимкентского избирательного округа № 673 Чимкентской области. Член Комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению Совета Союза.

На 1985 год — начальник Всесоюзного производственного объединения «Союзфосфор».

Источники 
 
 Альжанов

Депутаты Совета Союза от округов Казахской ССР
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Члены КПСС
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Члены Комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению Совета Союза
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Директора промышленных предприятий
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва